Sens commun peut faire référence à :
 sens commun, concept sociologique ;
 Sens commun, mouvement politique français ;
 Le Sens commun, pamphlet de Thomas Paine publié en 1776.